Каменногорский () — ручей в России, протекает по территории Каменногорского городского поселения Выборгского района Ленинградской области. Длина ручья — 1 км, площадь водосборного бассейна — 28 км².

Ручей берёт начало из Каменногорского озера на высоте 16,7 м над уровнем моря и далее течёт в южном направлении. Впадает в реку Вуоксу на высоте 8,8 м над уровнем моря.

Примечания 

Бассейн Вуоксы
Реки Выборгского района (Ленинградская область)